VHD est un sigle pour :
 .VHD, une extension de nom de fichier ;
 Viral Haemorrhagic Disease, le nom anglais de la maladie hémorragique virale ;
 Virtual Hard Disk, le nom anglais du disque dur virtuel, voir VirtualPC ;
 , un format de vidéodisque.